Der Name Cunersdorf bezeichnet:

 Cunersdorf (Annaberg-Buchholz), Ortsteil von Annaberg-Buchholz in Sachsen
 Cunersdorf (Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg in Sachsen

Siehe auch: 
Kunersdorf
Cunnersdorf
Kunnersdorf